Sponge, o The Sponge, può riferirsi a:

 Sponge – gruppo musicale post-grunge statunitense
 Sponge – componente dei Cartoons
 The Sponge – soprannome del giocatore di football americano Dave Sapunjis

Televisione 
 Sponge – programma televisivo sudcoreano
 The Sponge – episodio della sitcom Seinfeld

Pagine correlate 

 Spugna